Армия Юго-Востока, Объединённая армия Юго-Востока (ОАЮВ) — добровольческое вооружённое формирование непризнанной Луганской Народной Республики, действовавшее во время вооружённого конфликта на востоке Украины.

История 

6 апреля 2014 года группа митингующих штурмом взяла здание Луганского Управления Службы безопасности Украины, где был захвачен арсенал боевого оружия. Активисты объявили себя «Объединённым штабом Армии Юго-Востока». Они выдвинули ряд требований, при невыполнении которых угрожала перейти к открытому противостоянию с силами, подконтрольными киевским властям. В последующие дни вокруг здания возводились баррикады, местное население живым щитом защищало участников захвата здания от возможного штурма со стороны армии Украины и спецподразделений МВД и СБУ. По информации СМИ, в здании разместилось значительное количество вооружённых людей. 9 апреля бойцы объявили о создании Объединённого штаба армии Юго-Востока. В последующие дни многие высокопоставленные политики, в том числе народные депутаты Украины и кандидаты в президенты Украины неоднократно пытались провести переговоры с представителями Армии, которые не привели к результату.

10 апреля 2014 года Армия Юго-Востока выдвинула ультиматум Луганскому облсовету, в котором потребовала «в течение ближайших 10 часов собрать экстренную (внеочередную) сессию», на которой депутаты, избранные жителями Луганской области, должны были принять решения о провозглашении на территории области Луганской народной республики и проведении в десятидневный срок референдума о выборе будущего республики в составе Российской Федерации или Украины. Также сторонниками ЛНР было заявлено, что оружие будет выдано только тем представителям республики, которые будут избраны жителями луганского региона. Требования авторов ультиматума не были реализованы луганским областным советом.

29 апреля 2014 года сторонниками ЛНР было занято здание Луганской областной государственной администрации (обладминистрации). Также были захвачены здания луганской прокуратуры, офис Луганской телерадиокомпании, областное управление МВД, тем самым были заняты важнейшие административные учреждения Луганска. В этот же день в средствах массовой информации появились сообщения, что Армия Юго-Востока полностью контролирует Луганск.

5 мая приказом Валерия Болотова был создан Луганский народно-освободительный батальон «Заря» — первое официальное подразделение Армии Юго-Востока. Командиром батальона был назначен отставной майор-артиллерист Игорь Плотницкий.

7 мая 2014 года лидер ЛДПР В. В. Жириновский подарил вооружённым формированиям ЛНР одну бронированную автомашину ГАЗ-2330 «Тигр», 8 мая она была доставлена в Луганск и передана вооружённым формированиям.

17 мая из пожарно-спасательных частей в Северодонецке и Лисичанске вооружённые формирования вывезли две бронированных разведывательно-дозорных машины радиохимической разведки (одна из которых находилась в нерабочем состоянии). 17 мая 2014 года Генеральная прокуратура Украины объявила Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику, а также все её структуры, в том числе и Армию Юго-Востока террористической организацией.

23 мая из аварийно-спасательной части государственной пожарно-спасательной службы в селе Лоскутовка Попаснянского района Луганской области группа вооружённых автоматами сепаратистов вывезла ещё одну бронемашину БРДМ-РХ.

Состав 

  Батальон «Заря» — под командованием майора Игоря Плотницкого затем Андрея Патрушева
  Батальон «Леший» — командир Алексей Павлов, заместитель Игорь Орженцов (июль); Геннадий Гриневич (ноябрь).
 Батальон «Август» — под командованием Александра Костина выделился из «Призрака»
 Женский батальон «Русь» — под командованием Мили
 1-й Освободительный батальон имени Александра Невского (бывшая «Алчевская Дружина»). В июле 2014 влилась в бригаду «Призрак».
 3-й десантный Станично-Луганский батальон — командиры Олег Бугров, Дмитрий Захаров, Сергей Сивак, Андрей Мельник, Михаил Чибор. Сформирован в июне из запасников ВДВ и «афганцев», присягал 16 июля.
  1-й отдельный казачий полк имени атамана Матвея Платова (бывшая «Стахановская самооборона») — под командованием Павла Дремова.
 Батальон «СССР» (Брянка) — командир Дмитрий Пиндюрин «Лютый»
 Батальон «Хулиган», затем 3 мотострелковый батальон 2 бригады Народной милиции (командир Денис Кудрин). Участвовал в боях на Бахмутке.
 2-й отдельный батальон «Дон»
  Группа быстрого реагирования «Бэтмен» — диверсионно-штурмовая разведывательная группа (включала   ДШРГ «Русич» и  «Ратибор») или 4-й батальон Министерства обороны ЛНР — под командованием Александра Беднова.  Влилась в состав 4-й бригады НМ ЛНР.
 Бригада «S» (2-я рота Армии Юго-Востока) — командир Артём Галушкин
  Бригада «Призрак» (включает Коммунистический добровольческий отряд и  Отдельный казачий батальон им. Атамана Ермака) — под командованием Алексея Мозгового
 Краснодонские батальоны «Русь» (командир Виктор Веремеенко) и «Моджахед» (командир Дмитрий Елисеев), затем объединились в полк «Витязь». Участвовали в боях у Изварино, Хрящеватого, Счастья, Урало-Кавказа и Новосветловки.
  «Казачий добровольческий полк Измаил», с августа 2014 Отдельная механизированная бригада особого назначения «Одесса» (с сентября в МГБ ЛНР). Зачищала от батальона «Айдар» и спецназа ВСУ район Новосветловки и Луганского аэропорта. Базировалась в Краснодоне. Начальник штаба Владимир Шаманов. В процессе централизации в январе 2015 была разоружена и переведена в подчинение Минобороны ЛНР.

Вооружение и техника 

По информации ИА REGNUM, в апреле 2014 года Армия Юго-Востока отбила у ВС Украины грузовик с ПЗРК «Игла».

Стрелковое оружие

Примечания 

Вооружённые силы Луганской Народной Республики
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании